Туге, Тунке () — монгольский военачальник и нойон-тысячник из рода джалаир, один из сподвижников Чингисхана. 

На службу к Чингису попал после разгрома джуркинов в 1197 году. Сын джалаирского Тергету-Баяна Чилаун-Хайчи, оказавшись вместе с братьями среди пленных, отдал Туге и его брата Хаши Чингисхану, сказав при этом следующие слова:
«Золотой твой порог

Повели им стеречь.

Золотой твой порог 

Коль покинут они,
 
Смертью лютой казни.»

<...>Им широкие врата твоиПовели открывать.От широких от врат твоихЕсли б к кому отошли, — Сердце вырвать вели.»''

Вместе с Туге к Чингисхану также попал его двоюродный брат Мухали, впоследствии вошедший в число «четырёх героев» хана и получивший титул его заместителя — го-вана. 

Хотя в «Сокровенном сказании монголов» отсутствуют какие-либо упоминания о деятельности Туге, известно, что на курултае 1206 года он был одним из девяноста пяти человек, пожалованных в нойоны-тысячники. Сын Туге Бугидай был назначен главой хорчи-кешиктена наравне с сыном Джэлмэ Есунтее.

Семья

Примечания

Источники

Библиография 
 
 
 

Военачальники XII века
Военачальники XIII века